Raimo "Raipe" Ilmari Helminen, född 11 mars 1964 i Tammerfors, är en finländsk ishockeytränare och före detta professionell ishockeyspelare. Helminen innehar världsrekord i antal spelade ishockeylandskamper (331) och antal spelade OS-turneringar (6). På sina 331 landskamper för det finländska landslaget gjorde han 207 poäng fördelat på 52 mål och 155 assist.

Förutom spel i Elitserielaget Malmö Redhawks och SM-liiga-laget Ilves spelade han även i NHL i New York Rangers, Minnesota North Stars och New York Islanders. Han avslutade spelarkarriären 2008 efter 26 år som professionell spelare.

Den finska JVM truppen 2020 leds av förbundskapten Raimo Helminen.

Statistik

Klubbkarriär

Referenser

Externa länkar
Raimo Helminen NHL Statistics - Hockey-Reference.com
Raimo Helminen - Legends of Hockey

Finländska ishockeyspelare
Finländska ishockeytränare
Spelare i Malmö Redhawks
Spelare i New York Rangers
Spelare i Minnesota North Stars
Spelare i New York Islanders
Spelare i Ilves
Världsmästare i ishockey
Svenska mästare i ishockey
Tävlande vid olympiska vinterspelen 1988 från Finland
Tävlande vid olympiska vinterspelen 1992 från Finland
Tävlande vid olympiska vinterspelen 1994 från Finland
Tävlande vid olympiska vinterspelen 1998 från Finland
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2002 från Finland
Olympiska silvermedaljörer 1988
Olympiska bronsmedaljörer 1994
Olympiska bronsmedaljörer 1998
Finländska olympiska bronsmedaljörer
Finländska olympiska silvermedaljörer
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 1988
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 1992
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 1994
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 1998
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2002
Spelare valda i NHL Entry Draft 1984
Spelare valda av New York Rangers i NHL Entry Draft
Idrottare från Tammerfors
Födda 1964
Levande personer
Män